Lagoa da Prata kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa da Prata (ort), Minas Gerais, 
 Lagoa da Prata (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar